QX est un sigle qui peut faire référence à :
 Horizon Air, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes
 magazine suédois
 magazine britannique

Automobile 
 Infiniti QX

Voir aussi
 Q10